Список штатів Бразилії за ВВП в 1939 році, розраховується в постійних цінах (2010).

Список

Див. також 

Списки:Бразилія
Штати Бразилії
Економіка Бразилії